A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás női egyéni időfutam versenyszámát augusztus 13-án rendezték.

Végeredmény
A verseny  Peking városán belül egy 23,5 km hosszúságú pályán zajlott.

Források 

Kerékpározás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon